Maximiliano Rodríguez puede hacer referencia a:

 Maxi Rodríguez (n. 1981), futbolista argentino.
 Maximiliano Rodríguez (n. 1989), futbolista argentino.
 Maximiliano Rodríguez Maeso (n. 1990), futbolista uruguayo.
 Maximiliano Rodríguez Magi (n. 1988), atleta paralímpico argentino.
 Maximiliano Rodríguez Vecino (n. 1986), escritor uruguayo.
 Maximiliano Rodríguez Vejar (n. 2000), futbolista chileno.